Черчетское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Черчет.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 341 человек, в том числе 170 мужчин и 171 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Черчет

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области